Мария Викторовна Холмогорова (род. 7 марта 1973 года, Владивосток, РСФСР, СССР) — российский , член-корреспондент Российской академии художеств (2012).

Биография 
Родилась 7 марта 1973 года во Владивостоке.

В 1992 году — окончила Владивостокское художественное училище.

В 1999 году — окончила Дальневосточный государственный институт искусств.

С 1999 года — преподаватель специальных дисциплин Владивостокского художественного училища.

С 2000 года — член международной женской творческой ассоциации «Цветы мира» (Россия, Ю. Корея, Япония, Австралия).

С 2001 года — член Союза художников России.

С 2005 по 2009 годы — член правления Приморской организации Союза художников России.

В 2012 году — избрана членом-ккорреспондентом Российской академии художеств.

Ссылки 
 
 

Выпускники Дальневосточного государственного института искусств
Члены Союза художников России
Члены-корреспонденты РАХ
Выпускники Владивостокского художественного училища